Людми́ла Ма́рсовна Бикта́шева (25 июля 1974, Каменск-Уральский) — российская легкоатлетка, бегунья на длинные дистанции. Выступала за сборную России в начале 1990-х — конце 2000-х годов, участница летних Олимпийских игр в Сиднее, бронзовая призёрка чемпионата Европы, многократная чемпионка страны. На соревнованиях представляла спортивное общество «Динамо» и Свердловскую область, мастер спорта международного класса.

Биография 
Людмила Бикташева родилась 25 июля 1974 года в городе Каменск-Уральский Свердловской области. Активно заниматься лёгкой атлетикой начала в возрасте четырнадцати лет, проходила подготовку на местном стадионе «Металлист» под руководством заслуженного тренера Фёдора Михайловича Архипова. Позже присоединилась к физкультурно-спортивному обществу «Динамо».

Впервые заявила о себе в 1993 году, выиграв в беге на 10 000 метров первенство России среди юниоров и получив бронзовую медаль юниорском чемпионате Европы в Сан-Себастьяне — тем самым выполнила норматив мастера спорта.

Первого серьёзного успеха на взрослом уровне добилась в сезоне 1997 года, когда на чемпионате России по бегу на шоссе в Щёлково одержала победу на дистанции 10 км. Год спустя на чемпионате России в Москве стала бронзовой призёркой на десяти тысячах метрах и затем выступила на чемпионате Европы в Будапеште, где в той же дисциплине закрыла десятку сильнейших. По итогам сезона удостоена почётного звания «Мастер спорта России международного класса». В 1999 году стартовала на чемпионате мира по полумарафону в Палермо, в личном зачёте заняла девятое место, тогда как в командном первенстве вместе с Валентиной Егоровой и Алиной Ивановой получила бронзу.

В 2000 году Бикташева завоевала бронзовую медаль в беге на десять тысяч метров на чемпионате России в Туле, пропустив вперёд только Галину Богомолову и Лидию Григорьеву. Благодаря удачному выступлению на всероссийском первенстве удостоилась права защищать честь страны на летних Олимпийских играх в Сиднее — с девятого места квалифицировалась на предварительном этапе, в то время как в решающем забеге финишировала тринадцатой.

После сиднейской Олимпиады Людмила Бикташева осталась в основном составе российской национальной сборной и продолжила принимать участие в крупнейших международных стартах. Так, в 2001 году на чемпионате России в Туле она обогнала всех своих соперниц на десяти тысячах метрах, вошла в десятку на чемпионате мира в Эдмонтоне, стала тринадцатой на чемпионате мира по полумарафону в Бристоле, финишировала четвёртой на Играх доброй воли в Брисбене. В следующем сезоне на всероссийском первенстве в Чебоксарах вновь была лучшей в беге на 10 000 метров, а на последовавшем чемпионате Европы в Мюнхене завоевала в этой дисциплине бронзовую медаль и установила личный рекорд 31:04,00 — на финише её обошли только британка Пола Рэдклифф и ирландка Соня О’Салливан.

В 2003 году отметилась победой в командном первенстве на чемпионате мира по полумарафону в португальском городе Виламуре, тогда как в личном зачёте пришла к финишу седьмой. Вынуждена была пропустить несколько сезонов из-за серьёзной травмы, в 2006 году вернулась в большой спорт и одержала победу в пятимильном забеге Сelebrate Westlake в США. В 2008 году пробовала силы на мировом первенстве по полумарафону в Рио-де-Жанейро, на финише оказалась двадцатой. В 2011 году установила личный рекорд в марафоне 2:29:57.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Бикташева Людмила Михайловна — биография на сайте «Спорт на Урале»
 Бикташева Людмила Марсовна — страница на сайте «Спортивная Россия»

Бегуны на длинные дистанции России
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2000 года
Чемпионы России по лёгкой атлетике
Мастера спорта России международного класса
Легкоатлеты Москвы
Спортсмены Свердловской области